Лунёва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Лунёва, Анна Николаевна (род. 1995) — российская волейболистка.
 Лунёва, Мария Ивановна (1923—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Лунёва, Оксана Петровна (род. 1979) — киргизская и российская легкоатлетка.